Ару Султан (каз. Ару Сұлтан, Ару Султана, английский вариант имени — Aura Soltana, Aru Soltana, Aru Soltana Ippolyta, Aura Soltana Ippolyta) —  первая дипломатическая представительница Казахского Государства в 1561-1576 годах, первая представительница исламского и тюркского мира при дворе Тюдоров Королевы Англии Елизаветы I. Годы жизни (предположительно 1536- 1576). Родилась на территории современного Казахстана, в 1536 году — на территории Казахского Государства. Этническая казашка. Ближайшая родственница 10-ого правителя Казахского Государства — хана Хакназара (варианты имени — Хакк-Назар-хан, годы жизни 1509-1580 годы, год правления - 1538 — 1580 гг.).

Личность Ару Султан была обнаружена в ходе исследования Мухит-Ардагером английской карты Казахского Государства авторства Энтони Дженкинсона и Николауса Рейнолдуса, содержащий не только огромный массив текстовой и визуальной информации, умещенного на относительно небольшом физическом пространстве карты – 82х102см, но и большого количества иллюстративного материала, глубокой детализации, проработки иллюстраций касающихся экономической, культурной, военной жизни казахов, ежедневного быта и традиций.

Ару Сұлтан – первая в истории представитель исламской цивилизации, первая дипломатическая представительница Казахского Государства XVI века (1561-1576 гг.), казахской высшей аристократии, первая представительница тюркского мира при дворе королевы Англии Елизаветы I в 1561 году. Это интересный факт также в аспекте исследований казахского гендера. Еще раз доказывающих факт того, какое высокое место занимала женщина в казахском социальной структуре, казахском традиционном обществе.
Ару Султан - первая представитель ислама, так как это официально зарегистрированный факт.
Вторым мусульманином в Лондоне спустя лишь 39 лет после приезда Ару Султан в 1600 году становится посол Марокко в Лондоне - Абд аль-Вахид бен Масуд аль-Нури. Причина присутствия мусульман в Англии связана с изоляцией королевы Елизаветы от католической Европы. Ее официальное отлучение от церкви Папой Пием V в 1570 году позволило ей действовать вне папских указов, запрещающих христианскую торговлю с мусульманами, и создавать коммерческие и политические союзы с различными исламскими государствами, включая усилившееся во второй половине XVI века при Хакназаре хане Казахское Государство, марокканскую династию Саадитов, Османскую империю.

Ару Султан в Лондоне при дворе королевы Елизаветы I.

По приезду в Англию, к имени Ару Султан прибавляют добавочное – Ипполита [8]. Ипполита, что прямо коррелирует с казахским происхождением, а именно из казахской конно-кочевой цивилизации. Ипполита в античной мифологии являлась мифической царицей женщин-воительниц амазонок. Более того, добавочное европейское мифологизированное имя мифологической царицы амазонок также аргумент в пользу того, что английский королевский двор понимал, с кем имеет дело, поэтому в рамках культурно-символического европейского пространства и хронотопа дали это добавочное имя к ее собственному – Ару Султана Ипполита.
Современная английская исследовательница, профессор Бернадетт Андреа пишет, что ее при английском дворе характеризовали как не иначе как «дорогая и всеми любимая Ару Султан Ипполита» [8].
В свитковых записях королевского архива от 1575 года она указана как «знатная дама королевы Елизаветы I».
13 июля 1561 года, королева Елизавета проводит символический обряд крещения Ару Султаны, становится ей крестной матерью, и дарит в честь этого ей золотую цепочку и золотую табличку и медальон.
Также в английских королевских хрониках подробно перечислены дары Елизаветы в день сивмолической церемеонии крещения Ару Султан [10].
Ару Султан, благодаря своей знаниям, дипломатии, образованности, красоты стала советницей, а позже ей был дарован особый знак внимания королевы к дипломатам - титул "крестной дочери" [11] английской королевы Елизаветы I, а сама Елизавета соответственно стала «крестной матерью» Ару Султан.
В 1564 г. ей также подарили новые ливрейные одежды, платья королевского гардероба Елизаветы I, что являлось стандартной практикой демонстрации лояльности, симпатии и благоволения со стороны монарших особ как к ближайшему окружению, так и зарубежным гостям двора, в том числе и дипломатам других стран. Все подарки подробно перечислены [12].
Позже Ару Султана стала советницей английской королевы Елизаветы I в некоторых вопросах моды. Например, именно она ввела моду при английском дворе на кожаную обувь – туфли и сапоги. Что не удивительно, так как у Казахов, и в целом Тюрков, кожаная обувь к моменту XVI века насчитывала много тысячелетий.
Среди подарков Елизаветы своей крестнице и советнице в период 1561-1575 гг. – казашке Ару Султан Сюда перечислены как мы уже упоминали, кожаные туфли, некоторые из испанской кожи, кожаные «пантобли», а также бархатные туфли и пантобли.
Ниже мы приводим свиток, на которым обозначены подарки и персоналии, которым они были вручены. Среди них и Ару Султан.
«Харлей Ролл (свиток) V 18
1562 г., Список новогодних подарков, подаренных и полученных королевой Елизаветой I, 1 января 1562 г. На лицевой стороне находится список получателей подарков от королевы, все они были тарелками, с отметкой о весе, розданным каждому и имя его создателя. Также на лицевой стороне следует список подарков, «доставляемых в разное время», в основном в виде тарелок, иностранным посланникам и в качестве подарков на крестины с 3 апреля 1561 г. по 1 мая 1562 г. Крестильные дары включают в себя крещения детей сэра Уильяма Сесила, Томаса Саквилля и «Ару Султан Ипполиты» (ум. В 1576, одна из знатных дам Елизаветы). Среди тарелок для посланников была золотая цепь для французского посла, два ошейника «золотых эссов» и два серебряных позолоты для ирландских лордов («лорд Орайли», Малахия О'Рейли, вождь О'Рейли, и «лорд Одонерле»). ', Кальва О'Доннелл, лорд О'Доннелл и вождь Тирконнела). На оборотной стороне находится список жертвователей, соответствующий списку получателей на лицевой стороне, сгруппированный в порядке старшинства, с описанием даров, сделанных каждым и примечание об их утилизации. Подарки включают в себя от художника, скульптора и художника-миниатюриста Николаса Белина де Модена «половину картины Короля Патча Генриха восьмого». Свиток подписан в четырех местах Королевой, а в двух — Джоном Астли, Мастером и Казначеем. драгоценностей королевы; список был проверен (и дважды подписан) Эдмундом Пидженом, йоменом из отдела драгоценностей и тарелок. Аналогичные списки за 9, 18, 26, 30 и 31 годы Елизаветы I (1567, 1576, 1584, 1588, 1589) теперь называются Add MSS 9772, 4827, Egerton MS 3052, Add MS 8159 и Lansdowne Roll 17 соответственно» [13].

На английском: «Harley Roll V 18
1562, Roll of New Year's Gifts given and received by Queen Elizabeth I, 1 Jan 1562.On the recto is a list of recipients of gifts from the Queen, which were all of plate, with a note of the weight, distributed to each and the name of its maker.Also on the recto, there follows a list of gifts 'delyverid at sundry times', largely of plate, to foreign envoys and as christening presents, 3 April 1561-1 May 1562. The christening gifts include at the baptisms of children of Sir William Cecil, Thomas Sackville and 'Ipolitan the Tartarian' (Aura Soltana, d. 1576, one of Elizabeth's gentlewomen…). Amongst the plate to envoys was a golden chain to the French ambassador, two collars 'of Esses of gold' and two silver gilt to Irish lords ('Lorde Oraily', Malachias O'Reilly, Chief of O'Reilly, and 'Lorde Odonerle', Calvagh O'Donnell, Lord O'Donnell and Chief of Tyrconnel).The verso contains a list of donors, corresponding to the list of recipients on the recto, grouped in order of precedence, with a description of the gifts made by each and a note as to their disposal. The gifts include, from the painter, sculptor and miniature painter Nicholas Belin de Modena, 'the half picture of Patche King henry the eightes foole'.The roll is signed in four places by the Queen and in two by John Astley, Master and Treasurer of the Queen's jewels; the roll was examined (and signed twice by) Edmund Pigeon, Yeoman of the Jewels and Plate. Similar rolls for the years 9, 18, 26, 30 and 31 Elizabeth I (1567, 1576, 1584, 1588, 1589) are now Add MSS 9772, 4827, Egerton MS 3052, Add MS 8159, and Lansdowne Roll 17 respectively.» [13] .

Рисунок 17. Перечень подарков для Ару Султан из Королевского архива Британской библиотеки. 1562 год. Свиток 18. F.4R. Фото свитка.

Поскольку собственная обувь Елизаветы, записанная до этого времени, была сделана из бархата, историк костюма Джэнет Арнольд предположила, что королева скопировала моду, введенную Ару Султан, и заказала кожаные туфли из испанской выделанной кожи.
В мае 1561 года Елизавета дала одежду Ару Солтане или его спутнику. Среди них были два свободных платья из черной тафты, французская юбка из красновато-коричневого атласа и еще одна французская юбка из черного атласа. Одежда была сшита для королевы и выброшена в качестве подарков, что было обычной практикой того времени [14].
Интересны также сведения лондонского обувного мастера, который делал обувь для Елизаветы I - Питер Джонсон, лондонским сапожником, работавшим на Елизавету I, Якова VI и I. Сделанные им записи обуви дают представление об изменении моды.
Большую часть обуви Элизабет шил королевский сапожный мастер Питер Джонсон или его родственник Гаррет Джонсон до 1590 года. В 1564 году Гаррет Джонсон сделал для королевы Елизаветы I дюжину пар бархатных туфель с пробковым покрытием из бархата и деревянными каблуками и «рамками».
В это время у Елизаветы были туфли из испанской кожи, и он сделал кожаные туфли по запросу Ару Султаны. Гаррет Джонсон также поставил королеве шесть рожков для обуви в 1563 и 1564 годах.
В 1563 году, с приездом в Лондон Ару Султан, это были первые зарегистрированные туфли и обувь для королевы, сделанные на каблуках. Об этом указывает в своей работе как Джэнет Арнольд, так и другой английский историк период Елизаветы - Патрисия Леннокс.
Казахи в целом славились и считались лучшими в обработке кожи. Это традиции лучшего кожевенной обработки продолжаются и поныне.
Например, многие указывают на то, что успешная кожевенно-обувная, и в целом кожевенная индустрия современной Турции была основана казахскими переселенцами, казахской диаспорой в Турции, бежавшими от искусственного Голода в 1922-33, унесшего по разным оценкам до 4-х млн человек и репрессий против аристократии и верующих.
Нужно также подчеркнуть, что по английским, в целом европейским традициям собственная обувь Елизаветы была сделана из бархата, на что указывают английская историк моды Дженет Арнольд.
В своем фундаментальном труде «Справочник по костюмам», где указываются все данные по первоисточниках по изучению костюмов, а позже и в своей статье под названием «Гардероб королевы Елизаветы I» она прямо указывает на этот факт. А именно: Дженет Арнольд пишет, что моду на кожаную обувь при дворе английской королевы Елизаветы I ввела никто иной, а фрейлина, советница королевы Елизаветы - Ару Султан [9].
Когда Ару Султан была еще молода, несколько пар обуви были куплены для Ару Султаны Гарретом Джонсоном.
В знак признательности и симпатии к ней, королева Елизавета дарит ей постоянно подарки, а именно новые вещи, заказываемые специально для нее.
В списке из Королевского архива Великобритании сохранились данные, перечисляющие дары Ару Султан от Елизаветы [9]:
Платье и киртл из дамасской стали с бархатной каймой, на подкладке из хлопчатобумажной ткани и льна.
Платье и юбка из корсажной ткани шамле с бархатной каймой.
платье из ткани; корсаж в крупный рубчик
Нижняя юбка из красной ткани или корсажа
Фартингейл моккадо
6 брезентовых халатов с рукавами из голландского льна; 6 платков; 6 частей с тесьмой и рюшами; 4 пары рукавов из голландского льна
Полфунта ниток "systers" для изготовления халатов и платков.
6 унций шелковой нити Гранада для вышивки деталей и рукавов.
5 унций венецианской золотой нити для другой вышивки
"Тряпка" из испанских иголок. «Блаут» представлял собой ткань, к которой прикалывали иголки.
Шарф из сарценета
Бархатная шляпа
2 сальника из золота, серебра и шелка стоимостью 4 фунта стерлингов.

Портрет Ару Султаны.

Портрет Ару Султан вывешен в комнате присутствия и приёмов в крупнейшем королевском в дворце Хэмптон-Корт, построенном отцом королевы Елизаветы – Генрихом VIII в 1557 году. Красивейший дворец, имеющий крупный парк, расположенный в живописном месте на юго-западе Лондона. Работа английского художника Маркуса Герартса Младшего (Marcus Gheeraerts The Younger, с. 1561-1636). Портрет большой, размер 216.2 x 135.5 см. Регистрационный номер портрета в Королевской Фонде коллекции (Royal Collection Trust) в Лондоне № RCIN 406024. Хотя портрет написан как потрет неизвестной женщины, всеми английскими исследователями – Бернадетт Андреа, Джэнет Арнольд и др. женщина на портрете идентифицируется как Ару Султана Ипполита. Портрет современными англйскими искусствоведами описан как «Типичный пример аллегорического портрета елизаветинской эпохи. Символика, которая явно сложна, охватывает дерево, оленя, цветы, даже птиц и костюм натурщика. Длинноволосая фигура носит жемчуг на запястье и подвеску с миниатюрой на шее» [14].
В описании существует абсолютно неубедительная отсылка искусствоведов к тому, что «ее головной убор взят из Девы Персики Ж. Буассара в его Habitus variarum orbus gentium (1581)».  Искусствовед ошибается, так как головной убор на Ару Султан – это типичный казахский свадебный головной убор казахских невест, идущий своими культурно-символическими корнями к головным уборам сакского периода истории казахов. А отсылочный портрет вообще относится к островным аборигенам в Индийском океане того времени.
На портрете Ару Султан одета в традиционное женское платье, казахский халат или чапан с левым запáхом. Халат разукрашен типичными казахскими цветочными орнаментальными узорами. На портрете Ару Султан светлокожа, красива, слегка меланхолична.
Как мы уже говорили, в меру культурного восприятия и воспроизведения «иного», «инаковости», «чужого» в своей культуре, на голове английский художник изобразил казахский саукеле – казахский свадебный головной убор. Ару Султан на фоне деревьев королевского парка Хэмптон-Корт. Ее рука положена на голову королевского оленя, одного из английских символов.
Ару Султан спокойна и царственна.
Обувь Ару Султан, наверное, единственный элемент не из казахского национального костюма. Ее ноги обуты в типично английские женские тканевые туфли из бархата без каблуков, которые ей подарила Елизавета I, информация о которых зарегистрирована в королевских хрониках.
Как исследователь европейской, в том числе английской картографии, хочу сказать, что ни в Хэмптон Корте, ни в Британском музее, ни в других собраниях дворцов, вы больше не найдете ни одного портрета, где женщина была бы изображена в одежде со глубоким декольте-вырезом казахского, восточного халата.
Ару Султан умерла в 1576 году. Несмотря на указание даты смерти в свитковых данных Британской библиотеки, необходимы дальнейшие исследования по поводу точной даты и причин ее смерти.
Год ее рождения нам также пока неизвестен. По нашим предположениям ей, на момент прибытия в Лондон было не больше 20-25 лет. В Лондоне она прожила 15 лет. Соответственно возраст, при котором он скончалась – 35-40 лет.
Нам неизвестны пока остальные детали ее жизни, кроме приведенных и исследованных нами данных из английских источников.
Мы не знаем, как сложилась ее личная жизнь. Кто члены ее семьи? Дети, супруг? Кто ее родители, братья и сестры из высшей казахской аристократии и знати?
Сколько раз она возвращалась домой – в родные города, степи и горы Казахского Государства середины XVI века? Возвращалась ли она в промежутке этого времени назад в Казакию?
Где она захоронена – в Лондоне, или в родной своей Казакии? Учитывая тяжелый и многомесячный путь из Англии в Казахское Государство в XVI веке, скорее всего она захоронена в Лондоне, чем в родной Казакии.

Женщины XVI века